César Milstein
Nathan Milstein
Uri Milstein

11776 Milstein